Rancho Viejo steht für:

 Rancho Viejo (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Orte in Mexiko:
 Rancho Viejo (Aguascalientes)
 Rancho Viejo (Chihuahua)
 Rancho Viejo (Durango)
 Rancho Viejo (Apaseo el Grande) in Guanajuato
 Rancho Viejo (San Miguel de Allende) in Guanajuato
 Rancho Viejo (Victoria) in Guanajuato
 Rancho Viejo (General Heliodoro Castillo) in Guerrero
 Rancho Viejo (Malinaltepec) in Guerrero
 Rancho Viejo (Pedro Ascencio Alquisiras) in Guerrero
 Rancho Viejo (San Marcos) in Guerrero
 Rancho Viejo (Taxco de Alarcón) in Guerrero
 Rancho Viejo (Tecoanapa) in Guerrero
 Rancho Viejo (Tlacoachistlahuaca) in Guerrero
 Rancho Viejo (Huejutla de Reyes) in Hidalgo
 Rancho Viejo (La Misión) in Hidalgo
 Rancho Viejo (Tecozautla) in Hidalgo
 Rancho Viejo (Cuautitlán de García Barragán) in Jalisco
 Rancho Viejo (Juchitlán) in Jalisco
 Rancho Viejo (México)
 Rancho Viejo (Michoacán)
 Rancho Viejo (Morelos)
 Rancho Viejo (Nayarit)
 Rancho Viejo (Nuevo León)
 Rancho Viejo (Constancia del Rosario) in Oaxaca
 Rancho Viejo (Heroica Ciudad de Tlaxiaco) in Oaxaca
 Rancho Viejo (San Andrés Huaxpaltepec) in Oaxaca
 Rancho Viejo (Santa Cruz Zenzontepec) in Oaxaca
 Rancho Viejo (Villa Sola de Vega) in Oaxaca
 Rancho Viejo (Ajalpan) in Puebla
 Rancho Viejo (Hueytamalco) in Puebla
 Rancho Viejo (Libres) in Puebla
 Rancho Viejo (Tetela de Ocampo) in Puebla
 Rancho Viejo (Xochitlán Todos Santos) in Puebla
 Rancho Viejo (Querétaro)
 Rancho Viejo (Sinaloa)
 Rancho Viejo (Sonora)
 Rancho Viejo (Tamaulipas)
 Rancho Viejo (Cotaxtla) in Veracruz
 Rancho Viejo (Chinameca) in Veracruz
 Rancho Viejo (Emiliano Zapata) in Veracruz
 Rancho Viejo (Misantla) in Veracruz
 Rancho Viejo (Nogales) in Veracruz
 Rancho Viejo (Tantoyuca) in Veracruz
 Rancho Viejo (Tlalnelhuayocan) in Veracruz
 Rancho Viejo (Tlaltetela) in Veracruz
 Rancho Viejo (Zacatecas)